Het PDC World Darts Championship 2024 is de geplande 31ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begint op 15 december 2023 en wordt traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De finale wordt gespeeld op 3 januari 2024. Michael Smith is de titelverdediger. Hij versloeg in 2023 Michael van Gerwen met 7–4 en behaalde zo zijn eerste wereldtitel.

Prijzengeld

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestaat uit 96 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 26 november 2023 plaatsen zich direct voor het toernooi als reekshoofd. Zij starten in de tweede ronde. Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeren de tweeëndertig hoogste niet reeds gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2023 zich. Daarnaast zijn er nog 32 spelers die zich kunnen kwalificeren via Internationale Qualifiers.

Gekwalificeerde spelers op 12-03-23:

Format 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het principe "single in, double out", waarbij de spelers 501 punten moeten scoren om een leg te winnen, eindigend op een double of de bullseye. De wedstrijden worden gespeeld in sets, waarbij elke set gewonnen kan worden volgens "best of 5 legs". Tijdens elke ronde, behalve de eerste, moet de laatste set worden gewonnen met twee legs verschil, tenzij de setscore naar 5-5 gaat. In dat geval wordt er een "sudden-death leg" gespeeld, waarbij er voorafgaand niet naar de bullseye wordt gegooid om te bepalen wie mag beginnen.

De wedstrijden worden langer naarmate het toernooi vordert:

Speelschema 
De loting vindt plaats op 27 november 2023.

Eerste ronde (laatste 96) 
In de eerste ronde zijn de geplaatste spelers vrij.

Tweede ronde en verder (vanaf laatste 64)

Statistieken

Deelnemers per land

Bijzonderheden 

Darts in 2023
Darts in 2024
PDC World Darts Championship